Spitali steht für:

 Spitali (Zypern), Gemeinde im Bezirk Limassol in der Republik Zypern.
 Giuseppe Spitali (* 1979), italienischer Fußballspieler